Willem II kan syfta på flera olika saker:
 Vilhelm II av Nederländerna (1792–1849), en nederländsk kung
 Willem II Tilburg – en nederländsk fotbollsklubb